15-я армия () — создана 15 января 1941 года.

Боевой путь армии 
С января 1941 года дислоцировалась на побережье Ла Манша.

Участвовала в боях против высадившихся в 1944 году американо-британских войск.

13 апреля 1945 года капитулировала в Рурском котле.

Состав армии 
В мае 1941:
 23-й армейский корпус
 32-й армейский корпус (запасный)
 37-й армейский корпус (запасный)
 38-й армейский корпус
 42-й армейский корпус
 60-й армейский корпус (запасный)

В декабре 1941:
 32-й армейский корпус (запасный)
 37-й армейский корпус (запасный)
 60-й армейский корпус (запасный)

В апреле 1943:
 81-й армейский корпус
 82-й армейский корпус
 89-й армейский корпус

В мае 1944:
 67-й армейский корпус
 81-й армейский корпус
 82-й армейский корпус
 89-й армейский корпус

В апреле 1945:
 74-й армейский корпус
 81-й армейский корпус

Командующие армией 
 Генерал-полковник Курт Хазе, 15 января 1941 — 30 ноября 1942
 Генерал танковых войск Хайнрих фон Фитингхоф-Шель, 1 декабря 1942 — 5 августа 1943
 Генерал-полковник Ханс фон Зальмут, 5 августа 1943 — 25 августа 1944
 Генерал пехоты Густав фон Цанген, 25 августа 1944 — 13 апреля 1945

Литература 
 Tessin, Georg. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS 1939—1945, Biblio Verlag, 1974, ISBN 3-7648-0942-6

Немецкие армии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году